The Impossibles – gruppo musicale rock australiano
 The Impossibles – gruppo musicale indie-ska statunitense
 The Impossibles – gruppo musicale thai rock thailandese
 The Impossibles – album dei The Impossibles del 1997
 Gli Impossibili (The Impossibles) – serie di disegni animati prodotta nel 1966 dalla Hanna & Barbera Productions

Pagine correlate 
 The Impossible (disambigua)